Альфа Этники 1973/1974 () — 38-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1973/1974
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1973 году
1974 год в Греции